Auftrag Deutsches Reich — студійний альбом групи Stahlgewitter, яка грає у стилі RAC. Альбом був випущений у 2006 році.

Композиції

Посилання 

 
 Stahlgewitter—Auftrag Deutsches Reich  на Discogs
 Stahlgewitter—Auftrag Deutsches Reich  на Last.fm

Музичні альбоми німецькою мовою
Альбоми Stahlgewitter